Coder steht für 

 Softwareentwickler

Coder ist der Familienname von

 Bruno Coder, Landwirt, Bürgermeister und Abgeordneter